Gai Fundani, sogre de Marc Terenci Varró 
 Gai Fundani, cavaller romà 
 Gai Fundani, escriptor romà